Li Jing (571-649), général chinois.
 Li Jing (1970-), gymnaste chinois

 le Li Jing, ou Classique des rites

Voir aussi